«Ве́чное возвраще́ние» (рабочее название — «Кинопробы. Однокурсники») — фильм режиссёра Киры Муратовой.

Мировая премьера состоялась в рамках Римского кинофестиваля в 2012 году. После премьеры режиссёр объявила о том, что эта была её последняя картина.

Сюжет 
Продюсер (Антон Муратов) показывает кинопробы к фильму скончавшегося режиссёра инвестору-сахарозаводчику (Леонид Кушнир), желающему приобщиться к волшебному миру кино.

Несколько десятков раз разные пары актёров на все лады произносят один и тот же текст, разыгрывают одну и ту же ситуацию. Он «возвращается» к Ней спустя много лет, чтобы посоветоваться о делах сердечных: кого ему предпочесть — жену Люсю или любовницу Люду? А Она даже не может понять, кто перед ней, поскольку у Него был брат-близнец…

Сахарозаводчик польщён, что ему предлагают приобщиться к большому искусству, однако всё-таки склоняется к отказу: «Ответ отрицательный, но не окончательный… Очень элитарно — мне нравится, а понравится ли публике?»

В ролях 
 Олег Табаков
 Алла Демидова
 Рената Литвинова
 Сергей Маковецкий
 Наталья Бузько
 Георгий Делиев
 Виталий Линецкий
 Ута Кильтер
 Юрий Невгамонный
 Геннадий Скарга
 Евгения Барскова
 Антон Муратов
 Филипп Панов

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Кира Муратова
 Авторы сценария — Кира Муратова, Евгений Голубенко (финальная сцена «Розыгрыш»)
 Операторы-постановщики — Владимир Панков
 Художник-постановщик — Евгений Голубенко
 Композитор — Валентин Сильвестров
 Художник по костюмам — Руслан Хвастов
 Режиссёр монтажа — Валентина Олейник
 Продюсеры — Олег Кохан, Ореста Компанец (сопродюсер), Олег Кулик
 В фильме звучат песни в исполнении Петра Лещенко: «Студенточка», «В цирке», «Спи, моё бедное сердце», «Караван», «Барселона», «Бессарабянка»
 Земфира Рамазанова исполняет Песенку Герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто»

Критика 
На Римском международном кинофестивале критики назвали картину «гипнотической воронкой». Фильм призов не получил, хотя, по мнению критика Антона Долина, на этом фестивале не было фильма, способного приблизиться к «Вечному возвращению» по части вдохновенности, оригинальности, юмора, поэзии. Критик определяет форму фильма как вариации: бесконечное разнообразие типажей и голосов, актёрских манер и школ, выразительных жестов и слов-паразитов. Он считает, что музыкальная терминология в случае Муратовой неизбежна, чутьё к ритму и пренебрежение к законам кинематографического нарратива — важнейшие черты её фильмов. «Вечное возвращение» — апофеоз репетитивности, за которую одни режиссёра клянут, а другие превозносят.

Кинокритик Валерий Кичин отмечает, что название фильма формально отсылает к тезису Ницше о бесконечной повторяемости предметов и явлений, а, возможно, и к фильму с Жаном Марэ. В коллизии с просмотром дублей критик видит горькую мысль о сложности художнических амбиций, которая вечно расшибается в лепёшку о тупость коммерческой индустрии, и безнадёжность вечного противостояния неизвестно чего хотящих мужчин и страдающих от их глупости женщин. Как любой странный фильм, «Вечное возвращение» позволяет при желании увидеть метафору в каждом кадре. Но каждая из расшифровок окажется первобытно простенькой. Критик считает, что вне контекста творчества Киры Муратовой и вне ауры, к ней прикипевшей в сознании синефилов, фильм не существует.

Кинообозреватель Стас Тыркин считает, что фильм строг (по структуре) и нарочито манерен (по исполнению), целостен и фрагментарен, совмещает наив с мудростью, вызывает смех и слёзы и превращает чистый сор в столь же чистую поэзию. Стас Тыркин отмечает гипнотическое качество фильма — от картины, где «ничего не происходит», оторваться нельзя — она заматывает, затягивает в воронку, оставляя со щемящим чувством боли, без которого не бывает подлинного искусства.

Кинопремии 
 2012 — Премия «Ника» За лучший фильм стран СНГ и Балтии
 2013 — Премия «Белый слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России:
 Премия за лучшую режиссёрскую работу — Кире Муратовой
 Премия молодых кинокритиков «Голос» — фильму «Вечное возвращение»

См. также 
 Вечное возвращение (фильм, 1943)

Ссылки

Примечания 

Фильмы Киры Муратовой
Кинокомедии Украины
Кинокомедии 2012 года
Фильмы Украины 2012 года